Damernas kombination vid världsmästerskapen i alpin skidsport 2021 arrangerades den 15 februari 2021 i Cortina d'Ampezzo i Italien. Den alpina kombinationen bestod av ett åk i super-G och ett åk i slalom. Det var mästerskapets femte tävling, den tredje för damer. 33 utövare från 17 nationer deltog.

Världsmästare blev Mikaela Shiffrin från USA som därmed tog sin andra medalj under mästerskapet efter att även ha tagit brons i super-G. Guldet var Shiffrins sjätte i världsmästerskap och hennes första VM-guld i alpin kombination. Petra Vlhová från Slovakien tog silver och sin andra raka silvermedalj i kombination vid VM. Bronsmedaljör blev Michelle Gisin från Schweiz, regerande olympisk mästare i alpin kombination, som tog sin andra VM-medalj i karriären efter att ha tagit brons i kombination 2017.

Regerande världsmästare från 2019 var Wendy Holdener från Schweiz, medan Vlhová och Ragnhild Mowinckel från Norge var regerande silver- respektive bronsmedaljör. Endast Vlhová lyckades försvara sin medalj efter att Holdener körde ur i det andra åket och Mowinckel slutade på nionde plats i tävlingen.

Resultat 
Super-G startade kl. 9:45 och slalom kl. 14:10 lokal tid (UTC+1).

Referenser 

Världsmästerskapen i alpin skidsport 2021